CBN:

CBN () — кубический нитрид бора.
CBN () — телекомпания CBN.